Monasterio de San Francisco designa a múltiples edificios religiosos:

España 
 Monasterio de San Francisco, monasterio católico desaparecido situado en la ciudad de Burgos; 
 Monasterio de San Francisco, monasterio católico situado en la localidad segoviana de Cuéllar;
 Monasterio de San Francisco, monasterio católico desaparecido del municipio cordobés de Fuente Obejuna;
 Monasterio de San Francisco, antiguo monasterio católico situado en la ciudad de Guadalajara;
 Monasterio de San Francisco, monasterio católico situado en la ciudad de Jerez de la Frontera;
 Monasterio de San Francisco, antiguo monasterio católico situado en la ciudad de Molina de Aragón;
 Monasterio de San Francisco, monasterio católico desaparecido situado en la ciudad de Sevilla;
 Monasterio de San Francisco, más conocido como convento de San Francisco de Lugo. Actualmente su iglesia recibe el nombre de iglesia de San Pedro de Lugo.

República Dominicana  
 Monasterio de San Francisco, antiguo monasterio católico en la ciudad de Santo Domingo.